«Берлинские легавые» () — немецкий драматический телесериал, созданный по заказу «Netflix». Это второй сериал «Netflix», полностью снятый в Германии; первым был сериал «Тьма».

Премьера сериала состоялась на «Netflix» 7 декабря 2018 года.

Сюжет 
Два детектива, Эрол Биркан и Курт Гриммер, расследуют убийство футболиста сборной Германии Оркана Эрдема, турка по происхождению. Список подозреваемых достаточно длинный: неонацисты из Марцана, ливанский клан, соседствующий с убитым, турецкие националисты, которых злило то, что звезда играла за Германию вместо Турции, футбольные фанаты, мафия Берлина. Для того чтобы раскрыть правду, детективы идут на весьма рискованные шаги и погружаются в тайный мир столицы Германии.

Список эпизодов

В ролях

Основной состав 
 Феликс Крамер — детектив Курт Гриммер, член опергруппы «Красная карта»
 Фахри Ярдим — детектив Эрол Биркан, член опергруппы «Красная карта», турок по происхождению
 Катарина Шюттлер — Паула Гриммер, жена Курта Гриммера
 Анна Мария Мюэ — Сабина «Бине» Лудар, любовница Курта Гриммера
 Урс Рехн — Герт Зайлер, капитан полиции, начальник Курта и Эрола

Второстепенный состав 
 Каис Зетти — Карим Тарик-Амир, глава ливанского мафиозного клана
 Зинан Фарангмер — Хаким Тарик-Амир, брат Карима	
 Сами Абдель Фаттах — Раиф Тарик-Амир, двоюродный брат Карима и Хакима
 Мохаммед Исса — Мурад Иссам, рэпер
 Дениз Орт — Маисса Иссам, сестра Мурада
 Катрин Засс — Эва Гриммер, мать Курта Гриммера, член неонацистской группировки «Братство Марцана»
 Яннина Эрфани-Фар — Камилла, невеста Карима Тарик-Амира, бывшая подруга Эрола Биркана
 Себастиан Циммлер — Ульф Гриммер, брат Курта Гриммера, член неонацистской группировки «Братство Марцана»
 Лангстон Уйбель — Рафаэль Бу’Пенга, игрок сборной Германии
 Мишель Матичевич — Томо Ковач, глава сербского мафиозного клана и владелец букмекерских контор
 Давид Беннент — Саша «Шпети» Фрюм, букмекер, у которого Курт Гриммер делал ставки
 Озгюр Карадениз — Канберк Карака, руководитель детского центра, бывший наставник Эрола Биркана
 Роберт Галлиновски — Йоханн Хенкенмайер, лидер неонацистской группировки «Братство Марцана»
 Антонио Ваннек — Ханс Куша, член неонацистской группировки «Братство Марцана»
 Алина Штиглер — Петрович, сотрудница полиции
 Сейнеб Салех — Рафика Масаад, сотрудница отдела по борьбе с наркотиками
 Юнг Нго — Карстен Нгуен, репортер

Ссылки 
 
 Netflix Media 

Телесериалы Германии 2018 года
Телесериалы на немецком языке
Драматические телесериалы Германии
Оригинальные программы Netflix
Фильмы Кристиана Альварта